Цэван:

 Цэван Дорджи (1732—1749) — правитель Джунгарского ханства под именем Аджа Намжалу-хунтайджи (1746—1749).
 Цэван Рабдан (1663—1727) — ойратский хан из знатного клана Чоросов, глава Ойратского (Джунгарского) ханства в 1697—1727 годах.